Studzienna – część miasta Racibórz
 Studzienna – potok, dopływ Wisły

Zobacz też 
 Studzienna Góra
 Studzienno, Studziennik